Лари́са Никола́евна Я́ковлева () — депутат Государственной думы V и VI (2013—2016) созывов от партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл VII  созыва, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва по вопросам семьи, женщин и детей c 14 ноября 2014 года.

Биография 
Лариса Николаевна родилась в деревне Йошкар-Памаш Новоторъяльского района Марийской АССР.

В 1986 году окончила Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской по специальности «история и английский язык».

Трудовую деятельность начинала в 1980 году с работы старшей пионервожатой в средней школе посёлка Советский. После окончания института работала в этой же школе учителем истории и английского языка, затем директором местного дома пионеров и дома детского творчества.

В 2002—2004 годах — заместитель Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «Советский муниципальный район».

С 2004 года и вплоть до избрания депутатом Государственной Думы Российской Федерации в декабре 2007 года работала заместителем Министра образования и науки Республики Марий Эл.

В апреле 2008 года была избрана председателем Всемарийского совета — Марий Мер каҥаш Межрегионального общественного движения марийского народа

С 2011 года до перехода по партийному списку в Государственную Думу Российской Федерации в ноябре 2013 года — начальник Управления развития проекта «Информационное общество» филиала в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком».

В 2013 году избрана членом Президиума Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»

С 13 ноября 2013 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва от Республики Марий Эл. 11 ноября 2014 года стала заместителем председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

29 ноября 2014 года избрана Председателем Федеральной национально-культурной автономии марийцев.

15 февраля 2016 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

На выборах в Государственную думу 2016 года была выдвинута кандидатом от партии «Единая Россия» по Марийскому одномандатному округу. В итоге уступила кандидату от КПРФ Сергею Казанкову, набрав 37,11 % против 46,23 %.

27 декабря 2016 года назначена уполномоченным по правам человека в Марий Эл.

27 октября 2022 года избрана на должность Заместителя Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва, осуществляющем свои полномочия без отрыва от основной деятельности.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Государственной Думы
 Персональная страница на сайте «Единой России»

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Выпускники Марийского педагогического института